Trăstenik se poate referi la:

 Trăstenik, oraș în regiunea Plevna, Bulgaria
 Trăstenik, sat în regiunea Ruse, Bulgaria
 denumirea in limba bulgară a orașului Trstenik din Serbia

Vezi și 
 Trstenik (dezambiguizare)